Евге́ния Влади́мировна Лиси́цына (; 11 ноября 1942, Ступино, РСФСР) — латвийская органистка русского происхождения.

Биография 
Родилась в подмосковном городе Ступино в русской семье родом из Тулы. С 1949 года жила вместе с семьёй на Урале, окончила музыкальную школу в Свердловске. Училась в Ленинградской консерватории на фортепьянно-органном факультете у В. Нильсена по классу фортепиано и у И. Браудо по классу органа. Из-за конфликта с И. Браудо была отчислена с четвертого курса консерватории с формулировкой «за несвоевременную сдачу задолженности». По совету органиста М. Шахина поехала поступать в Латвийскую государственную консерваторию им. Я. Витола, в органный класс Николая Ванадзиня, который взял её на второй курс. В конце второго курса сыграла свой первый концерт в Домском соборе. Со второго курса была переведена сразу на четвёртый, а на пятом получила персональную стипендию имени Чайковского. Ещё студенткой выступила с 40 концертами и осуществила свою первую аудиозапись. В 1968 г. получила вторую премию на Межреспубликанском конкурсе органистов имени Чюрлёниса.

Творческая карьера Лисицыной связана, прежде всего, с органом Домского собора в Риге. Здесь, в частности, Лисицына осуществила свой самый амбициозный проект — исполнение всех органных сочинений Иоганна Себастьяна Баха на протяжении 1999—2001 гг. Лисицына записала около 20 альбомов, в числе которых — её собственное переложение для органа концертов Антонио Вивальди «Времена года». Среди других аранжировок Лисицыной — «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского (версии для органа и фортепиано и для органа и ударных), Адажио для струнного оркестра Сэмюэла Барбера, «Сюита в старинном стиле» Альфреда Шнитке. С 2019 года проживает в Москве.

Семья 
Отец и мать родом из Тулы.

Брат Владимир служил во флоте, был в составе экипажа подводной лодки К-129, потерпевшей катастрофу в 1968 году.

Самостоятельно воспитывала двоих сыновей и внука.

Старший сын Сергей — регент в монастыре.

Младший сын Владимир — юрист.

Внук Даниил.

Дискография 
В Советском Союзе Евгения Лисицына была одной из самых записываемых органисток — на её счету около 20 пластинок. Почти все записи были сделаны на органе Рижского Домского собора. В новейшее время Евгения Лисицына выпустила 6 компакт-дисков, один из которых записан на электронном органе. Предложенная дискография дает представление о масштабах репертуара артистки.

1973 33СМ-03287-88.
 Р. Ермакс. Токката и фуга ми-бемоль мажор.
 И. С. Бах. Пассакалия до минор BWV 582; Хорал из кантаты № 147 соль мажор, переложение для органа Р.Хилла.
 В. А. Моцарт. Фантазия фа минор KV 608.
 М. Регер. Интродукция и пассакалия ре минор.

1976 (?) 33СМ-03279-80.
 А. Вивальди — В. Ф. Бах. Концерт для органа ре минор.
 К. Славицкий. Фреска № 3.
 М. Регер. Фантазия и фуга соч. 135b.
 И. Н. Давид. Маленькая фантазия соль мажор.

1976 33Д-031833-4.
 И. С. Бах. Партиты на тему хорала соль минор BWV 768; Концерт № 1 соль мажор BWV 592.
 М. Регер. Фантазия и фуга на тему В-A-C-H, соч. 46.

1977 C10-12257-8. Музыка композиторов семьи Бах.
 Генрих Бах. Хорал.
 Иоганн Христоф Бах. Хорал.
 Иоганн Михаэль Бах. Хорал; Партита на тему хорала.
 Иоганн Бернгард Бах. Хорал.
 Вильгельм Фридеман Бах. Фуга соль минор.
 Иоганн Христиан Бах. Фуга до минор.
 Карл Филипп Эммануил Бах. Фуга ми-бемоль мажор.
 Иоганн Христоф Фридерих Бах. Прелюдия ми минор.
 Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга си минор BWV 544.

1977 (?) С10-17031-2. Органная музыка М.Регера.
 М. Регер. Соната № 2 ре минор, соч. 60; Интродукция и пассакалия фа минор, соч. 63; Канцона ми-бемоль мажор, соч. 65 № 9; Скерцо ре минор, соч. 65 № 10.

1978 С10-12667-8.
 А. Вивальди. Глория. Переложение оркестровых партий для органа Е. Лисицыной. Камерный хор «Ave sol», дирижёр И. Кокарс. Солисты: Г.Калинина, И. Архипова.

1979 C10-12665-66.
 И. С. Бах. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор BWV 552; Токката и фуга фа мажор BWV 540; Фантазия и фуга соль минор BWV 542.

1980 C10-18787-002.
 А. Вивальди. «Времена года».

1980 С10-21957-006.
 Г. Ф. Гендель. Концерт для органа с оркестром си-бемоль мажор соч.7 № 1; Концерт для органа с оркестром ля мажор соч.7 № 2. Камерный оркестр Государственной филармонии Латвийской ССР. Дирижёр Т. Лифшиц.

1981 С10-13715-6. Органная музыка французских композиторов.
 С. Франк. Хорал № 1 ми минор.
 Ж. Роже-Дюкас. Пастораль для органа.
 О. Мессиан. Медитация Le Verbe № 4 из цикла La Nativite du Seigneur.
 М. Дюпре. Вариации на тему старинной рождественской песни, соч. 20.

1981 33СМ-02525-6. Органная музыка французских композиторов.
 Ф. Пуленк. Концерт для органа, струнного оркестра и литавр. Камерный оркестр Государственной филармонии Латвийской ССР. Дирижёр Т. Лифшиц. Солист (литавры) А. Вилюманис
 С. Франк. Хорал № 3 ля минор.
 М. Дюпре. Прелюдия и фуга соль минор.

1981 С10-26687-001.
 Ф. Мендельсон. Соната для органа ля мажор соч. 65 № 3; Соната для органа си-бемоль мажор соч. 65 № 4.
 Ю. Ройбке. Соната до минор «Псалом 94».

1981 С10-19631-006.
 И. С. Бах. Хоралы для органа BWV 651—656.

1981 С10-19633-000.
 И. С. Бах. Хоралы для органа BWV 665—668, 645—650.

1983 С10-22033-000.
 Д. Скарлатти. Сонаты для скрипки и basso continuo. М.Фихтенгольц (скрипка), Е.Лисицына (орган). Запись с концерта в Большом зале Московской консерватории 28 марта 1983 года.
 Соната № 1 ре минор К.77;
 Соната № 2 ми минор К.81;
 Соната № 3 ре минор К.89;
 Соната № 4 ре минор К.90;
 Соната № 5 соль мажор К.91.

1984 С10-23561-006.
 И. С. Бах. Сонаты для скрипки и basso continuo. М.Фихтенгольц (скрипка), Е.Лисицына (орган).
 Соната соль мажор BWV 1021;
 Соната ми минор BWV 1023;
 Соната до минор BWV 1024;
 Adagio ma non tanto из Сонаты № 3 для скрипки и клавесина BWV 1016.

1992 СD.
 А. Вивальди. «Времена года»
 И. С. Бах. Партиты на тему хорала соль минор BWV 768.

(?) СD.
 И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 565; Рождественские хоралы BWV 599—617.
 А. Калныньш. «Holy Night».
 Ф. Грубер. «Stille Nacht, Heilige Nacht».
 С. Франк. «Panis Angelicus».
 И. С. Бах — Ш.Гуно. «Ave Maria».
 А. Страделла. «Pieta Signore».
 Л. Вьерн. «Les chorales de Hinckley».

(?) СD. Записано на цифровом органе «Gabrielle». 
 А. Вивальди. «Весна» из цикла «Времена года».
 И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 565; Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639; Пассакалия до минор BWV 582.
 Падре Давидо да Бергамо. «Andantino».
 М. Мусоргский. Картинки с выставки.
 М. Дюпре. Прелюдия и фуга соль минор.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Евгении Лисицыной (на английском языке, заброшенный)
 Страница на сайте музыкального агентства «Фонд Германа Брауна»
 
 Какую пьесу поставила жизнь! Интервью Е.Лисицыной газете «Культура»
 Обыкновенный необыкновенный человек. Интервью Е.Лисицыной сайту Панорама (г. Сумы)
 Мои годы — это неправда! Интервью Е.Лисицыной журналу «Люблю» (Латвия)
 Трудное счастье органистки Евгении Лисицыной. Интервью Е.Лисицыной газете «Час» (Латвия)
 И. С. Бах. Токката ми мажор. Е.Лисицына за органом Рижского Домского Собора, YouTube
 А.Вивальди. Времена года. Лето. Часть 1. Е.Лисицына за органом Центра органной музыки «Ливадия», YouTube 
 А.Вивальди. Времена года. Лето. Часть 2. Е.Лисицына за органом Центра органной музыки «Ливадия», YouTube 
 А.Вивальди. Времена года. Лето. Часть 3. Е.Лисицына за органом Центра органной музыки «Ливадия», YouTube 

Академические музыканты Латвии
Академические музыканты СССР
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола